Alain Aucouturier (né en 1947), écrivain français ;
 Gustave Aucouturier (1902-1985), journaliste français, rédacteur en chef de l'AFP, traducteur de grands écrivains russes ;
 Michel Aucouturier (1933-2017), fils du précédent, professeur de russe et traducteur, spécialiste de Tolstoï et de Pasternak ;
 Hippolyte Aucouturier (1876-1944), coureur cycliste français ;
 Jacky Aucouturier (né en 1952), joueur de vielle à roue ;
 Michelle Aucouturier (1896-1979), femme du président Vincent Auriol ;
 Siméon Aucouturier (1835-1902), homme politique français, député de la Creuse.